MercedesCup 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu MercedesCup rozgrywany w dniach 17–23 lipca 2006 roku w Stuttgarcie na kortach ziemnych o puli nagród 586 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Niemczech